Шарафутдинова — женская форма фамилии .
 Шарафутдинова, Мухаббат Озатовна (1951—2013) — узбекская поэтесса, кандидат филологических наук и доцент, специалист по литературе СССР 1970-х и 1980-х годов.
 Шарафутдинова, Мусаллам Ходжаевна (1920—2005) — Герой Социалистического Труда, врач-педиатр. 
 Шарафутдинова, Регина Ураловна (род. 1992) — российский борец (борьба на поясах), входит в основной состав сборной России, весовая категория до 48 кг.